Michael Hills est un nom pouvant désigner:

 (né en 1963), jockey britannique
 (né en 1985), joueur rugby anglais

Voir aussi
, trio de blues américain

Hills, Michael